Города Чехии — населённые пункты Чешской Республики, имеющие статус города. На начало 2022 года в Чехии насчитывается 609 городов. Некоторые города имеют статус «статутарных» — этот термин был введён в 1990 году законом № 367/1990, последнее добавление городов в список произошло в 2012 году законом № 72/2012. По состоянию на 2022 год таковых в стране было 27 — это преимущественно самые большие по населению города.

Список

Примечания

Литература 
 Městské obyvatelstvo podle různých kritérií — kraje. Сайт 
 Население Праги. Статистическое управление Чехии
Путеводитель по городам и населенным пунктам Чехии

 
Чехия
Списки:Чехия